De Women's World Open Squash 2009 is de vrouwelijke editie van de World Open Squash, dat dient als individueel wereldkampioenschap voor squashspelers. Het toernooi werd van 20 tot en met 27 september 2009 gehouden in het Frans Otten Stadion in Amsterdam.

Programma

Uitslagen

Opmerking: * Q = Qualifier, * WC = Wild Card, * w/o = Walk-over, * r = opgave

Externe link 
 Officiële site

Squash in 2009
Squash in Nederland
Sportevenement in Amsterdam